Wojciech Żółtowski (1936–2015) – polski inżynier, profesor
 Wojciech Żółtowski (ur. 1947) – polski reżyser